Александр Алексеевич Павловский (; род. 14 февраля 1950 года, п. Голицыно, Одинцовский район, Московская область, РСФСР, СССР) — белорусский государственный деятель, военачальник, дипломат. Генерал-лейтенант.

Биография

Образование 
В 1971 году — окончил Казанское высшее танковое командное училище.

В 1978 году — окончил Военную академию бронетанковых войск.

В 1996 году — окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Воинская служба 
Проходил службу на различных должностях в танковых войсках. Командовал взводом, батальоном, полком, дивизией, механизированной бригадой.

Исполнял обязанности заместителя командира армейского корпуса.

5 июля 1994 года освобождён от должности командира 6-й гвардейской отдельной механизированной бригады 28-го армейского корпуса в связи с поступлением в Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и зачислен в распоряжение Министра обороны Республики Беларусь

С 4 сентября 1996 года — начальник Главного управления пограничных войск Республики Беларусь.

С 24 сентября 2001 года по 10 апреля 2007 года — председатель Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь.

С 10 апреля 2007 года — зачислен в распоряжение Государственного комитета пограничных войск Республики Беларусь для последующего увольнения с военной службы.

Дипломатическая служба 
26 февраля 2008 года — 16 ноября 2012 года — чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике, постоянный представитель Республики Беларусь при ЮНЕСКО.

10 июня 2008 года — 16 ноября 2012 года — чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству.

Награды 
 Орден Дружбы (17 января 2003 года, Россия) — за заслуги в развитии российско-белорусского пограничного сотрудничества и обеспечении безопасности государственной границы Союзного государства.
 Медаль «За отличие в охране государственной границы» (1 августа 1998 года, Россия) — за большой вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Белоруссией по обеспечению безопасности государственных границ.
 Почётная грамота Совета Министров Республики Беларусь (25 февраля 2010 года) — за безупречную работу в области внешней политики Республики Беларусь, плодотворную деятельность по развитию международного сотрудничества и укреплению авторитета государства на международной арене
 Почётная грамота Национального собрания Республики Беларусь (12 мая 2003 года) — за заслуги в развитии законодательства в области национальной безопасности, охраны и защиты Государственной границы Республики Беларусь и межгосударственных связей в сфере трансграничного сотрудничества
 Почётный гражданин города Гродно (10 ноября 2004 года) — за многолетний честный труд по защите интересов Республики Беларусь, патриотическому воспитанию молодого поколения и большой личный вклад в общественную жизнь г. Гродно.
 Почётный член Совета командующих Пограничными войсками СНГ (24 апреля 2008 года).

Воинские звания 
 генерал-майор (25 ноября 1993 года).
 генерал-лейтенант

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте «Кто есть кто в Республике Беларусь»

Генерал-лейтенанты (Республика Беларусь)
Постоянные представители Белоруссии в ЮНЕСКО
Послы Республики Беларусь во Франции
Послы Республики Беларусь в Испании
Послы Республики Беларусь в Португалии
Выпускники Казанского высшего танкового командного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Казанского военного училища
Постоянные представители Республики Беларусь в ЮНЕСКО
Председатели Государственного пограничного комитета Белоруссии
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании